Limacia peut désigner :
 Limacia, un genre de mollusques de l'ordre des nudibranches.
 Limacia, un genre de plantes de la famille des ménispermacées.